Феликс Нуссбаум (; 11 декабря 1904,  — 1944, Освенцим), — немецкий художник, представитель художественного стиля Новая предметность.

Биография 
Родился в семье еврея-торговца среднего достатка.

1922—1923 — учёба в Государственной школе прикладного искусства в Гамбурге, в классе Фрица Бенке.

1923 — переезжает в Берлин

1924/25 — продолжение учёбы в Объединённой школе свободных искусств у Цезаря Кляйна и Пауля Планте

1929 — работает как свободный художник

1932 — государственная стипендия и Большая государственная премия Прусской Академии искусств, за счёт которой художник едет в Рим, студент — гость на Вилла Массимо

1932 — гибель большого количества работ художника при пожаре в его берлинском ателье; Ф. Нуссбаум сотрудничает в журнале «Разрез» (Der Querschnitt); принимает участие в выставке Берлинской Сецессион

1933 — продолжает своё обучение в Риме; в связи с антисемитскими выступлениями вынужден уехать в Алассио

1934 — бегство в Бельгию

1940 — Ф. Нуссбаум с началом Второй мировой войны зарегистрирован в Брюсселе как «враждебный иностранец». арестовывается в Сен-Ципре, затем переводится в Бордо, откуда бежит в Брюссель

1942, осень — после издания в Бельгии новых законов, направленных против евреев, бросает своё ателье в Брюсселе и бежит из города вместе со своей женой Фелкой Платек, последние два года своей жизни семья Нуссбаум скрывается от нацистских властей и живёт в подполье

1944 — арестован и вместе с другими депортированными евреями отправлен из сборного лагеря Мехелен в лагерь смерти Аушвиц-Биркенау.

Избранные работы 
 «Тайна»
 «Проклятые», 1944 Оснабрюк, Музей истории и культуры
 «Тюремный двор», 1943
 «Одиночество», 1944
 «Страх (Автопортрет с племянницей Марианной)», 1941 Оснабрюк, Музей истории и культуры
 «Вечер (Автопортрет с Фелкой Платек)», 1942 Оснабрюк, Феликс-Нуссбаум-Хауз

Память 
 В немецком городе Оснабрюк устроен Музей Феликса Нуссбаума

 История его жизни, вместе с историями Дины Готлибовой и Яна Комски, художников, рисовавших в лагерях смерти, была рассказана в документальном фильме 1999 года «Очевидец» Берта Ван Борка, который был номинирован в 2000-м году на премию «Оскар» за лучший короткометражный документальный фильм.

Источники

Литература 
 Kerstin Stremmel. Realismus. — Köln: 2004.
 Sergiusz Michalski. Neue Sachlichkeit. — Köln: 2003.

Ссылки 
 
 
 
 

Родившиеся 11 декабря
Родившиеся в 1904 году
Умершие в 1944 году
Художники Германии XX века
Исторические художники Германии
Художники-жанристы Германии
Художники-портретисты Германии
Художники-пейзажисты Германии
Мастера натюрморта Германии
Графики Германии
Художники-экспрессионисты Германии
Новая вещественность
Магический реализм
Жертвы Холокоста
Умершие в концлагере Освенцим
Холокост в Бельгии
Убитые художники